Ду́глас Пи́тер «Даг» Сэ́вант (; род. , Бербанк) — американский актёр, наиболее известный по ролям на телевидении в телесериалах «Отчаянные домохозяйки» (2004—2012) и «Мелроуз Плейс» (1992—1997).

Жизнь и карьера 
Сэвант начал свою карьеру в качестве актера со съемок в эпизодах телесериалов в начале восьмидесятых. Он также в тот период снялся в нескольких фильмах, в основном играя роли второго плана.

С 1992 по 1998 год Сэвант снимался в одной из самых своих известных ролей, в роли  в «Мелроуз Плейс», одного из первых гомосексуальных персонажей в телесериалах. В конце сериала его герой был убит за кадром в автокатастрофе. После он, в основном, играл эпизодические роли в сериалах, таких как «Профайлер», «Как сказал Джим», «Полиция Нью-Йорка» и «24 часа».

С 2004 по 2012 год Сэвант играл роль Тома Скаво, мужа одной из главных героинь сериала «Отчаянные домохозяйки». Первоначально предполагалось что его герой будет лишь периодически появляться в шоу, но во втором сезоне он был повышен до основного состава.

Сэвант женат и имеет двоих детей, Джека и Люси. Его жена, Лора Лейтон — коллега по сериалу «Мелроуз Плейс».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Актёры мыльных опер США